Sawadka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Sawadka (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Sawadka (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Sawadka (Sambir)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Sawadka (Mukatschewo)

Sawadka bezeichnet einen Fluss in der Ukraine:
 Sawadka (Stryj), Nebenfluss des Stryj in der Oblast Lwiw

Siehe auch:
 Zawadka